Línea 88 puede referirse a:

 Línea 88 de colectivos de Buenos Aires.
 Línea 88 de autobús urbano de la ciudad de Barcelona.